Vanderbilt Avenue (Brooklyn)
Vanderbilt Avenue (Manhattan)